Fannie Pearson Hardy Eckstorm (1865-1946), écrivain, ornithologue et folkloriste américaine
  (1557-1622),  théologien allemand